Богомяков — русская фамилия.

Известные носители:
 Богомяков, Владимир Геннадьевич (род. 1955) — российский поэт.
 Богомяков, Геннадий Павлович (1930—2020) — советский партийный деятель.